Гелепху:

 Гелепху — город в Бутане, административный центр дунгхага Гелепху, в составе дзонгхага Сарпанг.
 Гелепху — строящийся местный аэропорт в двух километрах к северу от города Гелепху.